Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) в седьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 16 человек (15 мужчин, 1 женщина).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1956
Страны на летних Олимпийских играх 1956 года